В геологията магма означава разтопена скала
 В математиката магма е алгебрична структура
 Във философията абстрактното понятие магма е опит на Корнелиус Касториадис за формализиране на неговото определение в областта на социалната история.
 MAGMA е програмен език на формалната алгебра
 Magma е музикална група